Перальта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Расположен в 59,4 км от столицы сообщества и в 267 км от Мадрида. Занимает площадь 88,4 км². Население — 5828 человек (на 2017 год).

Символы

Флаг 
Флаг красного цвета имеет прямоугольную форму, посередине расположено изображение герба города.

Герб

Население

Примечания

Ссылки 

 Web no oficial sobre Peralta y sus fiestas
  Historia de Calasanz, fotos y mucho más
 Club Taurino de Peralta. 
 Historia de Peralta, sus fiestas, fotos y mucho más 
 Instituto de Estadística de Navarra 
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 

Муниципалитеты Наварры